Le Grand Prix moto d'Italie 2022 est la huitième manche du championnat du monde de vitesse moto 2022.

Cette  édition du Grand Prix moto d'Italie s'est déroulée du  au  sur le Circuit du Mugello à proximité de Florence.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2022
Sport en Italie en 2022
Sport en mai 2022
Italie